Bohunice ist der Name folgender Orte:

 Bohunice (Levice), Gemeinde im Okres Levice, Nitriansky kraj, Slowakei
 Bohunice (Ilava), Gemeinde im Okres Ilava, Trenčiansky kraj, Slowakei
 einer Gemeinde im Okres Prachatice, Tschechien, siehe Bohunice u Tvrzic
 Jaslovské Bohunice, Gemeinde im Okres Trnava, Trnavský kraj, Slowakei
 Bohunice, Ortsteil der Gemeinde Jaslovské Bohunice, Okres Trnava, Slowakei 
 Bohunice, Stadtteil von Brno, Tschechien
 Bohunice, Ortsteil von Všemyslice, Okres České Budějovice, Tschechien
 Bohunice, Ortslage von Prosiměřice, Okres Znojmo, Tschechien

Bohunice steht außerdem für:
 Kernkraftwerk Bohunice, das Kernkraftwerk bei Jaslovské Bohunice